Niemcy:
 Ulmen – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Ulmen – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Christian Ulmen – niemiecki aktor
 Toni Ulmen – niemiecki kierowca rajdowy

Zobacz też:
 ULMe
 Ulmer